Caulophacus är ett släkte av svampdjur. Caulophacus ingår i familjen Rossellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Caulophacus